Николай Сергеевич Третьяков (1857—1896) — русский .

Биография 

Родился в 1857 году, сын С. М. Третьякова.

Самой известной картиной художника является произведение «На даче» (1888 год), где изображена семья художника: жена — Александра Густавовна и дети — Александра и Сергей, а также их воспитательница — Анна Николаевна Фатьянова. За эту картину Третьяков получил первую серебряную медаль.

Репродукция этой картины использовалась на открытках.

Был экспонентом выставок ТПХВ.

Умер в 1896 году.

Был женат на Александре Густавовне Дункер, у них был сын Сергей (1882—1944).

Труды 
Произведения Николая Третьякова находятся в некоторых музейных собраниях, в том числе в Государственной Третьяковской галерее.

Примечания

Ссылки 

 Первые знакомства с художниками
 Новый полный биографический словарь русских художников

Николай Сергеевич
Передвижники